Johannes Thingnes Bø, född 16 maj 1993 i Stryn, är en norsk skidskytt. Han vann den totala världscupen säsongerna 2018/2019, 2019/2020 samt 2020/2021 och har vunnit 31 VM-medaljer varav 17 guld samt åtta OS-medaljer varav fem guld. Med 70 individuella världscupsegrar är han den tredje mest framgångsrika skidskytten i världscupen någonsin efter Ole Einar Bjørndalen och Martin Fourcade.

Bø tävlar för klubben Markane IL. Han gjorde sin debut i världscupen den 20 januari 2013 i herrarnas stafett i Antholz. Sin första individuella pallplats tillika seger tog han den 14 december 2013 på sprinten i franska Le Grand-Bornand. Som junior vann han sammanlagt fem guld i junior-VM.

Sedan världscuppremiären i säsongen 2012/2013 har Bø sammanlagt 84 pallplatser i världscupen varav 53 segrar. Utöver sina tre segrar i den totala världscupen har han även vunnit distansvärldscupen två gånger, masstartscupen två gånger, sprintcupen två gång och jaktstartscupen en gång.

Bø är yngre bror till skidskytten Tarjei Bø.

Resultat

Världscupen

Individuella pallplatser 
Bø har 95 individuella pallplatser i världscupen: 57 segrar, 21 andraplatser och 16 tredjeplatser.

Ställning i världscupen

Olympiska spel

Världsmästerskap

Källor

Externa länkar 

Biografi på IBU 
Biografi på FIS-Ski.com 

Norska skidskyttar
Världsmästare i skidskytte
Norska olympiska guldmedaljörer
Norska olympiska silvermedaljörer
Norska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2018
Olympiska silvermedaljörer 2018
Olympiska guldmedaljörer 2022
Olympiska bronsmedaljörer 2022
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Norge
Tävlande i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Norge
Tävlande i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Norge
Tävlande i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2022
Norska idrottare under 2000-talet
Födda 1993
Levande personer
Män
Personer från Stryns kommun